Găgești se poate referi la:
 Găgești, Vaslui
 Găgești, Vrancea